Nowosti (russisch für Nachrichten) bezeichnet

 eine russische Nachrichtenagentur, siehe RIA Novosti
 eine russische Zeitung, siehe Moskowskije Nowosti
 eine serbische Zeitung, siehe Večernje novosti